Michael Charles Fransen Cresswell, né le 19 janvier 1980 à Cairns, en Australie, est un ancien joueur et entraîneur australien de basket-ball des Cairns Marlins de l'Association australienne de basket-ball (ABA). Il a remporté la Ligue australienne de basketball du Queensland (QABL) et les championnats nationaux de l'Association australienne de basketball (ABA) avec les Cairns Marlins.

Biographie 
Cresswell a obtenu son baccalauréat en éducation de l'Université James Cook en Australie. Il a ensuite complété une maîtrise en éducation en leadership. Il a poursuivi ses études de troisième cycle en enseignement en ligne et à distance et aussi dans la gestion du développement mondial à l'Open University de Milton Keynes au Royaume-Uni.

Cresswell a dirigé la mise en œuvre du programme primaire du baccalauréat international dans plusieurs écoles internationales en Norvège, en Italie et en Suisse. Il a été nommé directeur de la première école internationale de Košice en Slovaquie orientale.

Carrière professionnelle 
Cresswell a été membre de l'équipe australienne de basket-ball des Cairns Marlins de 2002 à 2004. Il a été entraîneur adjoint des champions des moins de 23 ans des Cairns Marlins QABL en 2003 et est devenu entraîneur adjoint des Cairns Marlins de 2005 à 2007. En 2003, il a remporté le championnat Super 8 Queensland Australian Basketball League (QABL). 

En 2004, il a remporté le championnat d'État QABL et le championnat national ABA. La même année, Cresswell et son équipe Cairns Marlins sont devenus la première équipe australienne à remporter un titre national en 2004. En raison d'obligations universitaires et d'enseignement, il a quitté Cairns Marlins. En 2009, il a fait un bref retour à l'ABA en jouant avec les Northside Wizards et a été directeur du basketball au St Joseph's College en Brisbane (Australie).

Palmarès 
 Champion d'Australie QBL
 Finaliste de la division Super 8 QBL australien 
 Champion de la saison régulière de la division Super 8 de la QBL australien 
 Champion national de l'ABA

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Michael Cresswell sur AustraliaBasket.com
 Profil de Michael Cresswell sur EuroBasket
 
 
 
 
 

Naissance en janvier 1980
Joueur australien de basket-ball
Naissance à Cairns